Чеда:
 Чеда (шахматист) (:de:Cheda (Schachspieler)) — бутанский шахматист.
 Чёда (Чеда) — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.